Fox Chase – comune del Kentucky (Stati Uniti d'America)
Fox Chase – CDP della Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
Fox Chase – sobborgo di Filadelfia (Pennsylvania, Stati Uniti d'America)

Altro 
 The Fox Chase – film del 1928 diretto da Walt Disney